Известно несколько фильмов с таким названием:
 «Миссия» — британо-французский кинофильм 1986 года. Главный приз Каннского кинофестиваля и премия «Оскар».
 «Миссия» — гонконгский кинофильм 1999 года.
 См. также 
 Миссия невыполнима
 Мессия (значения)